Pula puede referirse a:

 Pula es el nombre de la moneda de Botsuana.
 Pula —anteriormente Pola—, es una ciudad en Istria, Croacia.
 Pula, localidad y municipio de la ciudad metropolitana de Cagliari, Italia.

Enlaces externos 

Pula.- Rio en el litoral de Ecuador en la provincia del Guayas